Кочергин — русская фамилия, производная от слова кочерга.

Известные носители 
 Кочергин, Василий Михайлович (в монашестве Иларион; 1884—1965) — епископ РПЦ, епископ Хмельницкий и Каменец-Подольский.
 Кочергин, Вениамин Павлович (1921—1998) — советский химик-неорганик.
 Кочергин, Владислав Сергеевич (род. 1996) — украинский футболист.
 Кочергин, Георгий Анатольевич (1885—1934) — советский военачальник.
 Кочергин, Григорий Климентьевич (1922—1943) — советский лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.
 Кочергин, Евгений Александрович (род. 1945) — диктор Центрального телевидения.
 Кочергин, Егор Петрович (1916—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Кочергин, Илья Николаевич (род. 1970) — российский писатель, прозаик.
 Кочергин, Николай Михайлович (1897—1974) — советский художник.
 Кочергин, Сергей Алексеевич (1899—1959) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кочергин, Фёдор Васильевич (1920—1997) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кочергин, Эдуард Степанович (род. 1937) — главный художник Санкт-Петербургского Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.



Населённый пункт 
 Кочергин — хутор в Краснодарском крае.

См. также 
 Кочергино — название ряда населённых пунктов.
 Метод Спасокукоцкого — Кочергина — способ обеззараживания рук хирурга перед оперативным вмешательством.